Мунте — фамилия. Известные носители:
 Мунте, Аксель (1857—1949) — шведский врач, писатель.
 Мунте, Йохан (1864—1935) — генерал-лейтенант китайской армии.
  (1860—1958) — шведский геолог.